Пиквик ():
 Пиквик — литературный персонаж, созданный Чарлзом Диккенсом.
 Пиквик — театр в городе Парк Ридж (пригород Чикаго), штат Иллинойс.
 Пиквик — торговая марка, под которой реализует чай голландская компания Douwe Egberts.

См. также 
 Синдром Пиквика